Mazères est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Mazères (Ariège), Commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Mazères (Gironde),  Commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Mazères (Pyrénées-Atlantiques), ancienne Commune française du département des Pyrénées-Atlantiques,  région Nouvelle-Aquitaine,  intégrée à Mazères-Lezons ;
 Mazères-de-Neste, Commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Mazères-Lezons, Commune française du département des Pyrénées-Atlantiques,  région Nouvelle-Aquitaine
 Mazères-sur-Salat, Commune française du département de Haute-Garonne, en région Occitanie.

Patronyme 

 Louis Mazères (1808-1873), vice-amiral
 Édouard-Joseph-Ennemond Mazères (1796-1866), auteur dramatique.

Homonymie de toponyme